Kunnarusjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kunnarusjärvi (sjö, lat 66,57, long 26,30), Lappland, 
 Kunnarusjärvi (sjö, lat 66,43, long 26,30), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar